Adam Strug (1928–2007) – dziennikarz, pisarz i publicysta
 Adam Strug (ur. 1970) – pieśniarz, kompozytor, poeta